Матеров (Матёров) — русская фамилия. Известные носители:

 Матёров, Георгий Алексеевич (1914-1987) — советский инженер-экспериментатор.
 Матеров, Иван Сергеевич (род. 1950) — российский государственный деятель.